Ривер Фолс има више значења:
 Ривер Фолс (Алабама)
 Ривер Фолс (Висконсин)